Sac à puces désigne :

 un animal de compagnie, généralement un chien, dans le langage familier ;
 Sac à puces est le titre d’une série de bande dessinée ;
 Sac à puces est le titre d’une chanson de l’album Sujet libre (2009) de Art Mengo.